Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 127001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 marca 2002 do 30 kwietnia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

127001-127100

127101-127200

127201-127300

127301-127400

127401-127500

127501-127600

127601-127700

127701-127800

127801-127900

127901-128000

Przypisy 

Lista planetoid 127001-128000